На́уман (На́уманн; ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Науман, Александер (род. 1979) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2005).
 Науман, Александр (1837—1922) — немецкий химик.
 Науман, Брюс (род. 1941) — американский современный художник и скульптор-концептуалист.
 Науман, Вернер (1909—1982) — государственный деятель Германии, журналист, бригадефюрер СС.
 Науман, Зигфрид (1919—2001) — шведский композитор и дирижёр.
 
 Науман, Карл Фридрих (1797—1873) — немецкий минералог и геолог.
 Науман, Конрад (1928—1992) — политик в ГДР
 Науман, Мориц Эрнст Адольф (1798—1871) — немецкий клиницист.
 Науман, Фридрих (1860—1919) — германский политический деятель, монархист и социал-либерал, бывший пастор.
 Науман, Эмиль (1827—1888) — немецкий композитор.
 Науман, Эрих (1905—1951) — бригадефюрер СС, командир айнзацгруппы B.
 Науман-Гунгль, Виргиния (1848—1915) — немецкая оперная певица (сопрано).

Другое 
 Науман — небольшой ударный кратер в центральной части Океана Бурь на видимой стороны Луны.

См. также 
 Наумов